fm – jednostka długości (femtometr)
 Fm – symbol pierwiastka Fermu
 FM – modulacja częstotliwości (ang. Frequency Modulation)
 FM – trałowce typu FM
 FM – Football Manager, gra komputerowa
 FM – mistrz FIDE, tytuł szachowy (ang. FIDE Master)
 FM – skrót. od ang. Factory Mutual (Approval) – certyfikacja iskrobezpiecznego wyposażenia i sprzętu w USA i Kanadzie – odpowiadającego wykonaniu ATEX.
 facility management

Przypisy